

Geografia 
 Francia
 Cantone di Pays de Montaigne et Gurson – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Bergerac
 Carsac-de-Gurson – comune nel dipartimento della Dordogna nella regione della Nuova Aquitania
 Saint-Martin-de-Gurson – comune nel dipartimento della Dordogna nella regione della Nuova Aquitania

Persone 
 Eser Gürson – commentatore scientifico turco
 Gordy Gurson – calciatore statunitense